The Younger Brothers – film del 1908 diretto da E. Lawrence Lee
 I fratelli di Jess il bandito (The Younger Brothers) – film del 1949 diretto da Edwin L. Marin